Martin Sopko (ur. 1982) – słowacki siatkarz, zawodnik Delecty Bydgoszcz
 Martin Sopko (ur. 1987) – słowacki siatkarz, zawodnik Slávii Svidník